1 miasto w Demokratycznej Republice Konga
 Mbanza-Ngungu 
2 miasta w Angoli:
 M’banza-Kongo
 Mbanza-Soyo (Soyo)